Frapporti ist der Familienname von:
 Marco Frapporti (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Simona Frapporti (* 1988), italienische Radrennfahrerin